Tonne (ahd. tunna; mittellat. tunna ‚Fass‘) steht für:

die Maßeinheiten:
 Tonne (Einheit), eine Masseneinheit (Einheitenzeichen t), 1000 Kilogramm
 Aepfeltonne, holsteinisches Volumenmaß 
 Amerikanische Tonne (tn.sh.), eine angloamerikanische Maßeinheit der Masse, 2000 lb
 Britische Tonne (tn.l.), angloamerikanische Maßeinheit der Masse, 2240 lb
 Registertonne (RT), ein veraltetes Hohlmaß für die Ladekapazität eines Schiffs, 100 Kubikfuß
 Metertonne (mt), ein Maß für Energie (veraltet) und Momente
 Tonne (Flächenmaß), ein veraltetes Flächenmaß, etwa 5.000 m²
 Tonne (Hohlmaß), ein veraltetes Hohlmaß, rund 100 bis 165 Liter
 Tonne (Stück), ein Zähl- und Stückmaß
 für die bei einer Explosion freiwerdende Energie, siehe TNT-Äquivalent

Personen:
 Estas Tonne (* 1975), ukrainischer Gitarrist
 Gertrud Tonne (1918–2011), deutsche Malerin
 Grant Hendrik Tonne (* 1976), deutscher Politiker (SPD)

Tonnenförmige Behälter:
 ein zylindrischer Behälter für flüssige Stoffe, siehe Fass
 Mülltonne, einen Behälter für Abfälle
 Regentonne, ein Behälter zum Sammeln und Speichern von Regenwasser
 ein schwimmendes Seezeichen, siehe Schifffahrtszeichen

Tonne steht für:
 Die Tonne, Theater in Reutlingen, siehe Liste deutschsprachiger Theaterbühnen#Reutlingen
 Jazzclub Tonne (eigentlich Jazzclub Neue Tonne Dresden), Jazzclub in Dresden

Siehe auch:
 „Tonne“/„Seedorf“-Anlage
 Spitztonne
 Thonne (Begriffsklärung)
 Tone
 Tonn
 Tonnengewölbe
 Tonnendach
 Tönne
 Tønne